Change your mind (Jason Donovan) (1989), een lied van Jason Donovan
 Change your mind (Neil Young) (1994), een lied van Neil Young & Crazy Horse
 Change your mind (Sister Hazel) (2000), een lied van Sister Hazel
 Change your mind (The Killers) (2004), een lied van The Killers
 Change your mind (All-American Rejects) (2005), een lied van All-American Rejects
 Change your mind (Westlife) (2005), een lied van Westlife
 Change your mind (Boyce Avenue) (2009), een lied van Boyce Avenue
 Change your mind (Human), een televisieprogramma uit 2018 van omroep Human